Sermaise (Essonne)
 Sermaise (Maine-et-Loire)